Come from the Shadows — студийный альбом американской фолк-певицы Джоан Баэз, записанный и выпущенный в 1972 году. Это первый альбом Джоан Баэз после ухода с лейбла Vanguard Recors к A&M. На альбоме виден продолжающийся интерес к кантри-музыке, а также к радикальной политике.

Список композиций

Участники записи 
 Джоан Баэз — гитара, вокал
 Stuart Basore — педальная слайд-гитара
 David Briggs — клавишные
 Kenneth Buttrey — барабаны
 Grady Martin — гитара
 Charlie McCoy — арфа, гитара
 Farrell Morris — перкуссия
 Weldon Myrick — педальная слайд-гитара
 Norbert Putnam — бас
 Glen Spreen — клавишные
 Pete Wade — гитара
 John «Bucky» Wilkin — гитара

Примечания

Ссылки 
  Come from the Shadows на официальном сайте
 Come from the Shadows на Discogs

Альбомы Джоан Баэз